Това е списъкът с епизоди на сериала „Клуб Веселие“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България

Сезон 1: 2009 – 2010

Сезон 2: 2010 – 2011

Сезон 3: 2011 – 2012

Сезон 4: 2012 – 2013

Сезон 5: 2013 – 2014

Сезон 6: 2015 
На 19 април 2013 г., Fox поднови Glee за шести сезон, като част от споразумение за подновяване на два сезона на сериала.1 На 17 октомври 2013 г., Райън Мърфи обяви, че шести сезон ще бъде последният сезон на шоуто. Сезонът ще има само 13 епизода и ще бъдат излъчени последователно

Списъци с епизоди на комедийни сериали